Wahlkreis 101 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 101
 Landtagswahlkreis 101